Bisgaard er et dansk efternavn.

Personer med efternavnet Bisgaard 
 Per Bisgaard (født 1955) lærer, tidligere borgmester
 Holger Bisgaard (økonom) (1864 – 1948), dansk nationaløkonom
 Morten Bisgaard (født 1974), dansk tidligere professionel fodboldspiller
 Hans Otto Bisgaard (født 1945), radiovært ved DR
 Lars Bisgaard (født 1947), sanger i gruppen The Maxwells
 Holger Bisgaard (økonom) (1864-1948), dansk nationaløkonom og sparekasseinspektør (fulde navn: Holger Ludvig Bisgaard)
 Holger Bisgaard (1880-1943), dansk læge
 Holger Bisgaard (byplanlægger) (født 1952), dansk byplanlægger og tidligere planchef i Københavns Kommune
 Jeppe Bisgaard (1971 – 2018), dansk musikproducer og dj
 Erik Bisgaard (1890 – 1987), dansk roer
 Bjarne Bisgaard (født 1951), tidligere basketballspilller
 Holger Bisgaard (byplanlægger) (født 1952), dansk byplanlægger
 Maria Bisgaard Christiansen (født 1983), dansk livredder fra Gymnastik
 Bertram Bisgaard (født 2006), dansk skuespiller

Efternavne